Faust může být:

 Faust – legendární postava vzdělance, který prodává svou duši ďáblu
 Faust (hudební skupina) – německá rocková skupina
 Faust (Goethe) – veršovaná tragédie Johanna Wolfganga von Goetha o dvou dílech
 Faust (opera) – francouzská opera (Grand opera) o pěti dějstvích od Charlese Gounoda
 Faust (Spohr) – opera německého romantického skladatele Louise Spohra
 Faust (film, 1909) – americký krátkometrážní režiséra Edwina S. Portera film z roku 1909
 Faust (film, 1910) – koprodukční krátkometrážní film režiséra Enrica Guazzoniho z roku 1910
 Faust (film, 1911) – britský krátkometrážní film režisérky Cecil M. Hepworthové z roku 1911
 Faust (film, 1913) – filmový záznam opery režiséra Stanislava Hlavsy z roku 1913
 Faust (film, 1926), něm. Faust – Eine deutsche Volkssage – německé fantasy drama režiséra Friedricha W. Murnaua z roku 1926
 Faust (film, 1960) – západoněmecké fantasy drama režiséra Gustafa Gründgense z roku 1960
 Faust (film, 1976) – polský film režiséra Grzegorza Królikiewicze z roku 1976
 Faust (film, 2002) – francouzský mysteriózně-erotický film z roku 2002
 Faust (film, 2011) – ruské drama z roku 2011 režiséra Alexandra Sokurova
 Faust (seriál) – německý kriminální seriál z roku 1994
 Faust (hudebník) (* 1974) – norský bubeník
 Faust (příjmení) – rozcestník